TVA Eckernförde bezeichnet die Torpedoversuchsanstalt Eckernförde der Kaiserlichen Marine, Reichsmarine und Kriegsmarine, mit ihren Außenstellen.

Liste 
 Torpedoversuchsanstalt Eckernförde, Waffenentwicklungsanstalt der Marine in Eckernförde (TVA Eckernförde-Nord im Stadtteil Louisenberg und TVA Eckernförde-Süd im Stadtteil Sandkrug), heute Wehrtechnische Dienststelle 71 
 Torpedoversuchsanstalt Eckernförde-Ost in Surendorf (Gemeinde Schwedeneck), Außenstelle, siehe: Torpedoversuchsanstalt Surendorf 
 Torpedoversuchsanstalt Eckernförde, Außenstelle (ab 7. Oktober 1943: Abteilung) Gotenhafen (Gdingen, Gdynia) in Gotenhafen-Oxhöft
 Torpedoversuchsanstalt Eckernförde, Außenstelle (ab 7. Oktober 1943: Abteilung) Neubrandenburg (am Tollensesee), siehe: Torpedoversuchsanstalt Neubrandenburg
 weitere kleinere Einrichtungen der TVA Eckernförde z. B. in Sonnenstein (Pirna)

Sportverein 
 Die Betriebssportgemeinschaft der Torpedoversuchsanstalt Eckernförde, kurz TVA Eckernförde, siehe: TVA Eckernförde (Betriebssportgemeinschaft)

Literatur 
 Oliver Krauß: Rüstung und Rüstungserprobung in der deutschen Marinegeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Torpedoversuchsanstalt (TVA). Dissertation, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 2006

Torpedo
Militär (Eckernförde)
Organisation (Militärtechnik)